Toneel
Assassins (musical), een musical

Spellen
Assassin (computerspel), een computerspel
Assassin's Creed, een computerspelserie

Boeken
Assassin's Creed, een boekenserie gebaseerd op de gelijknamige computerspelserie

Film en televisie
Assassins (1995), een Frans-Amerikaanse film uit 1995 met Sylvester Stallone
Assassin(s), een Franse film uit 1997
Assassin's Creed, een film gebaseerd op de gelijknamige computerspelserie
The Assassin (1993), een film uit 1993 onder regie van Billy Chung
The Assassin, de internationale titel van de Italiaanse film L'assassino uit 1961.
The Assassin (1967), geregisseerd door Chang Cheh
Assassin (1973), een Britse thriller met Ian Hendry
The Assassin (1990)
The Assassin (1989), met Elpidia Carrillo
The Assassin (1952), met Richard Todd

Muziek
Assassin (Mark Shreeve), een muziekalbum van Mark Shreeve
Assassin (band), een Amerikaanse band
Assassin (Assassin), een album van bovengenoemde band
Assassins (Into A Circle), een album van Into A Circle
Assassin (rapgroep), een Franse rapgroep
Assassin (The Orb), een lied van The Orb
Assassin (Muse), een lied van Muse
The Assassin (Big Ed), een muziekalbum van Big Ed